

Pessoas
 Hannah Montana
 Joe Montana

Localidades

Montana (Bulgária)

Montana

Montana (Suíça)

Outros
Chevrolet Montana
Montana Agriculture - Empresa brasileira fabricante de equipamentos e máquinas agrícolas.
Vegetação montana - a vegetação típica das regiões de grande altitude.

Ver também
 Montagna (desambiguação)
 Montagne
 Montanha (desambiguação)

Desambiguações de topônimos